Группа C — одна из четырёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2016 года. В ней соревнуются следующие сборные: Мексика, Уругвай, Ямайка (победитель Карибского кубка 2014) и Венесуэла. Матчи в группе начались 5 июня и закончились 13 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 2-е место в группе D.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с победителем группы D.

Матчи

Ямайка — Венесуэла

Мексика — Уругвай

Уругвай — Венесуэла

Мексика — Ямайка

Мексика — Венесуэла

Уругвай — Ямайка

Примечания

Ссылки 

Группа C